Jenga – gioco da tavolo
Jenga – torrente in provincia di Benevento
jen:ga – album del gruppo musicale Moran